Kukla může být:

obecné významy
 kukla – vývojové stádium hmyzu
 kukla (oděv) – integrovaná pokrývka hlavy
 slévárenská kukla – ochranná slévárenská pomůcka, žáruvzdorná pokrývka hlavy
 kukla (rybářská síť) – kruhová rybářská síť s olověnými závažími na obvodu
 kukla (architektura) – malá stříška ve štítu lidových dřevěných stavení

příjmení
 viz Kukla (příjmení)

místopisné jméno
 Důl Kukla – důlní dílo v jihomoravských Oslavanech
 Kukla (České středohoří) – lesnatý horský hřeben v Českém středohoří u Ústí nad Labem
 Kukla (Malé Karpaty) – výrazný vrch v Malých Karpatech nedaleko hradu Červený Kameň
 Kukla – vodní plocha v Hamru (okres Jindřichův Hradec)
 Kukla (Čechtín) – osada, součást obce Čechtín v okrese Třebíč

v kultuře
 Kukly – dílo Johna Wyndhama

Externí odkazy 
 

Rozcestníky - místopisné jméno